George Claridge Druce est un naturaliste britannique, né le  à Potterspury, Northamptonshire et mort le .

Biographie 
Il étudie à Oxford où il obtient son Master of Arts et son Doctorat of Sciences. Il devient le conservateur de l’herbier de l'université d'Oxford. Membre de diverses sociétés savantes dont la Royal Society en 1927. Il devint maire d'Oxford en 1900.

Druce est notamment l’auteur de :
 The flora of Oxfordshire: being a topographical and historical account of the flowering plants and ferns found in the county, with sketches of the progress of Oxfordshire botany during the last three centuries (Parker, Londres, 1886, réédité et enrichi en 1927 chez Clarendon Press, Oxford).
 Avec Sydney Howard Vines (1849-1934) pour le deuxième volume, An Account of the Herbarium of the University of Oxford (deux volumes, 1897 et 1919).
 The flora of Berkshire: being a topographical and historical account of the flowering plants and ferns found in the county (Clarendon Press, Oxford, 1897).
 Avec une préface de S.H. Vines The Dillenian Herbaria. An account of the Dillenian collections in the Herbarium of the University of Oxford, together with a biographical sketch of Dillenius, selections from his correspondence (Clarendon Press, Oxford, 1907).
 List of British Plants, containing the Spermophytes, Pteridophytes and Charads found either as natives or growing in a wild state in Britain, Ireland, and the Channel Isles (Clarendon Press, Oxford, 1908, réédité en 1928).
 Avec S.H. Vines An Account of the Morisonian Herbarium in the possession of the University of Oxford, together with biographical and critical sketches of Morison and the two Bobarts and their works, and the early history of the Physic Garden, 1619-1720 (Clarendon Press, Oxford, 1914).
 Avec Ida Margaret Hayward (1872-1949), The Adventive Flora of Tweedside (T. Buncle & Co., Arbroath, 1919).
 The Flora of Buckinghamshire. With biographical notices of those who have contributed to its botany during the last three centuries (T. Buncle & Co., Arbroath, 1926).
 The flora of West Ross (Arbroath, 1926).
 The flora of Northamptonshire (T. Buncle, Arbroath, 1930).
 The comital flora of the British Isles ... : being the distribution of British, including a number of non-indigenous, plants ... with the place of growth, elevation, world-distribution, grade, chief synonyms, and first names by which the plants were recorded as British (T. Buncle & Co., Arbroath, 1932).

Références

Liens externes 

 Biographie sur le site de la Northamptonshire Natural History Society (en anglais)
  Biographie

Botaniste britannique du XIXe siècle
Botaniste britannique du XXe siècle
Membre de la Royal Society
Naissance en mai 1850
Décès en février 1932
Décès à 81 ans